Markert steht für:

 Markert (Orgelbauerfamilie)

Markert ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Markert (1904–1993), Generalmajor der Bundeswehr
 Bernd Markert (* 1971), deutscher Bauingenieur
 Clement L. Markert (1917–1999), US-amerikanischer Biologe
 Dorothee Markert (* 1950), deutsche Philosophin, Autorin und Übersetzerin
 Hans Christian Markert (* 1968), deutscher Politiker (Grüne)
 Jörg Markert (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Joy Markert (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Martin Markert (* 1982), deutscher Musicaldarsteller
 Richard Markert (1891–1957), deutscher Kaufmann und Politiker
 Richard E. Markert (* 1948), deutscher Maschinenbauingenieur
 Rolf Markert (1914–1995), deutscher Politiker (KPD/SED), Leiter der Bezirksverwaltung Dresden des MfS
 Rosmarien Weber-Markert (1927–2010), deutsche Malerin
 Waldemar Markert (1959–2011), deutscher Poolbillardspieler
 Walter Markert (1926–2006), deutscher Maler
 Werner Markert (1905–1965), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Marckert
 Markart